Hosby (Denemarken), een plaats in de Deense gemeente Hedensted
 Hosby (Lääne-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula
 Hosby (Vormsi), een plaats in de Estlandse gemeente Vormsi